Спасовходский — русская фамилия. Известные носители:

 

 Спасовходская, Зоя Фёдоровна (Байкалова; род. 1949) — советская легкоатлетка-многоборка.